Елисе́евский магазин — название магазинов фирмы «Братья Елисеевы» купцов Елисеевых в нескольких городах. Наиболее известные:

 «Елисеевский» — гастроном на Тверской улице в Москве.
 Магазин купцов Елисеевых — крупный елисеевский магазин в Санкт-Петербурге на углу Невского проспекта и Малой Садовой.
 Ведмедик — кондитерский магазин в Харькове, выполненный в "елисеевском стиле".